Lee Sang-ho (ur. 1963) – południowokoreański zapaśnik
 Lee Sang-ho (ur. 1981) – południowokoreański piłkarz
 Lee Sang-ho (ur. 1987) – południowokoreański piłkarz
 Lee Sang-ho (ur. 1995) – południowokoreański snowboardzista